Beavertown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beavertown (Montgomery County, Ohio)
 Beavertown (Washington County, Ohio)
 Beavertown (York County, Pennsylvania)
 Beavertown (Blair County, Pennsylvania)
 Beavertown (Snyder County, Pennsylvania)
 Beavertown (Huntingdon County, Pennsylvania)

Sonstiges:
 Beavertown Creek, Fließgewässer im Jefferson County, Montana
 Beavertown Lakes, See im Luce County, Michigan

Siehe auch:
 Beaverton